Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Brasil Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, který skončil v úvodním kole na raketách Garcíi Lópeze a Oswalda.

Deblový titul získala nenasazená španělsko-rakouská dvojice Guillermo García-López a Philipp Oswald, když ve finále přehrála kolumbijské turnajové dvojky Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 5–7 a 6–4, rozhodl o vítězích až dlouhý supertiebreak nejtěsnějším poměrem dvou míčů [15–13].

García López a Oswald získali na okruhu ATP Tour první společný titul. Pro Španěla to byla celkově druhá deblová a třetí kariérní trofej, zatímco rakouský tenista si ve svém debutovém finále na okruhu připsal první turnajový vavřín.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (čtvrtfinále)
  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2014
ATP World Tour 2014